CSM steht als Abkürzung für:
 Cantigas de Santa Maria, eine Sammlung von Marien-Liedern aus dem Mittelalter
 Caritas Sisters of Miyazaki, ein Ordensinstitut für Frauen päpstlichen Rechts
 Cascaded Shadow Mapping, eine Technik für Grafikeffekte
 Ceiling Speed Monitoring, eine Überwachungsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Central Saint Martins College of Art and Design, eine Hochschule in London, nachdem 2014 der Zusatz „College of Arts and Design“ entfallen ist
 Centre for Sustainability Management, Forschungsinstitut für betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit an der Leuphana Universität Lüneburg
 Certified Scrum Master, ein Zertifikat der ScrumAlliance für Scrum
 Chemnitzer Schulmodell, eine staatliche Ganztagsschule
 Chlorsulfoniertes Polyethylen, der Kunststoff Hypalon
 Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, polnisches Molkereiunternehmen
 Clearing and Settlement Mechanism, eine Abwicklungsstruktur innerhalb des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums
 Clinically Standardized Meditation, eine von Patricia Carrington entwickelte wissenschaftliche Meditationstechnik
 Columbia Shipmanagement, deutsch-zypriotische Schifffahrts- und Reedereigruppe
 Command Sergeant Major, einen Dienstgrad in mehreren Ländern
 Command/Service Module, das Apollo-Raumschiff
 Common Safety Method, ein Standard im europäischen Bahnverkehr, definiert in der EU-Richtlinie 2004/49/EC Artikel 3f
 Communication System Monitoring, ein System zur Überwachung von Telekommunikation
 Computational Structural Mechanics, numerische Strukturanalysen mittels Finite-Elemente-Methoden 
 Compatibility Support Module, optionale BIOS-Emulation auf einem Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) zum Erhalt der Kompatibilität auf der PC-Plattform während der Übergangsphase
 Computer Science in Media, ein Masterstudiengang an der Hochschule Furtwangen
 Consiglio Superiore della Magistratura, Italiens Oberster Richterrat
 Consiliul Superior al Magistraturii (Republik Moldau) Oberster Richterrat
 Consiliul Superior al Magistraturii (Rumänien), Oberster Richterrat
 Continuous Surface Miner, ein Bergbaugerät
 Crash Survival Module; siehe Voyage Data Recorder
 „CSM NV“, eine ehemalige niederländische Unternehmensgruppe der Lebensmittelindustrie, heute Corbion
 Customer Service Management, Verwaltung von Daten im Kundendienst
 Customer Specific Marketing, ein auf einzelne Kunden individuell zugeschnittenes Marketing-, Preis- und Bindungskonzept
 Customer Success Management, Kundenerfolgsmanagement
 The Christian Science Monitor, eine englischsprachige Tageszeitung

CSM